Les Yupiks sont un peuple d'Alaska et de Tchoukotka, apparenté aux Inuits. Ils comprennent entre autres groupes :
 les Yupiks de Sibérie
 les Yupiks du Pacifique ou Alutiiq
 Ils parlent les langues yupik, dont entre autres :
 le yupik sibérien central
 le yupik de l'Alaska central
 le yupik du Golfe Pacifique ou alutiiq